Nowy Szlach – dawne osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie czeczerskim
 Nowy Szlach – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie krupkowskim
 Nowy Szlach – osiedle na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie uzdowskim

Zobacz też 
 Nowy Puć